Tidwell ist der Name von

 Charles Tidwell (1937–1969), US-amerikanischer Sprinter und Hürdenläufer
 Cortney Tidwell (* 1972), US-amerikanische Sängerin und Texterin